

Filmografia 
 Non lasciamoci più (1998) di Vittorio Sindoni
 L'amore oltre la morte (1999) di Mario Caiano
 Tutti per uno (1999) di Vittorio De Sisti
 Non lasciamoci più 2 (2000) di Vittorio Sindoni
 Per amore per vendetta (2000) di Mario Caiano
 Il commissario (2001) di Alessandro Capone
 Io ti salverò (2001) di Mario Caiano
 Stiamo bene insieme (2002) di Vittorio Sindoni e Elisabetta Lodoli
 La cittadella (2003) di Fabrizio Costa
 Orgoglio (2003) di Vittorio De Sisti e Giorgio Serafini
 Cime tempestose (2003) di Fabrizio Costa
 Orgoglio 2 (2004) di Vittorio De Sisti e Giorgio Serafini
 Sacco e Vanzetti (serie tv) (2005) di Fabrizio Costa
 L'uomo che rubò la Gioconda (2005) di Fabrizio Costa
 La freccia nera (2006) di Fabrizio Costa
 Noi due (2007) di Massimo Coglitore
 i liceali (2007) di Lucio Pellegrini
 Feisbum (2009) di Alessandro Capone
 Donna detective (2010) di Fabrizio Costa
 La donna che ritorna (2011) di Gianni Lepre
 La vita che corre (2011) di Fabrizio Costa
 Il commissario Nardone (2012) di Fabrizio Costa
 Rosso San Valentino (2013) di Fabrizio Costa
 La tempesta (2013) di Fabrizio Costa
 Madre, aiutami (2014) di Gianni Lepre
 Una Ferrari per due (2014) di Fabrizio Costa
 Una coppia modello (2014) di Fabrizio Costa
 Una villa per due (2015) di Fabrizio Costa
 La catturandi (2015) di Fabrizio Costa
 Piccoli segreti, grandi bugie (2016) di Fabrizio Costa
 Scomparsa (2016) di Fabrizio Costa
 L’Allieva 2 (2017) di Fabrizio Costa
 Basta un paio di baffi (2018) di Fabrizio Costa
 L’amore il sole e le altre stelle (2018) di Fabrizio Costa
 Non ho niente da perdere (2019) di Fabrizio Costa

Collegamenti esterni